Чемпионат мира по трековым велогонкам 1923 года прошёл с 18 по 26 августа в Цюрихе (Швейцария).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1923
Август 1923 года
Международные спортивные соревнования в Цюрихе
Велоспорт в Швейцарии
Велогонки
1923 год в Швейцарии
Чемпионаты мира в Швейцарии